На́ра:

Топонимы 
 Нара — станция Киевского направления Московской железной дороги в городе Наро-Фоминск Московской области.
 Нара — город в Японии, столица префектуры Нара.
 Нара — префектура в Японии.
 Нара — город в Мали.
 Нара — деревня Жуковского района Калужской области.
 Нара — горное село в Дигорском ущелье Ирафского района Северной Осетии. Является родовым селом Сабановых и Камболовых.

Реки
 Нара — в Московской и Калужской областях, приток Оки.
 Нара (приток Куженги) — в Карелии.
 Нара (приток Кимчу) — в Красноярском крае.
 Нара — в Мали.

Фамилия 
 Нара, Ёситомо (род. 1951) — современный японский художник.
 Нара, Куруми (род. 1991) — японская профессиональная теннисистка.
 Нара Рохит (род. 1985) — индийский (телугу) актёр.

Другое 
 Нара (710—794) — эпоха в истории Японии.
 Нара — язык в Эритрее, включаемый в восточносуданскую надсемью.
 Нара — народ в Эритрее
 «Нара» — снегоболотоход на шинах сверхнизкого давления на базе «инвалидки».
 «Нара» — российский футбольный клуб из Наро-Фоминска.
 Нара — название растения Acanthosicyos horridus.
 Нара, или Наргиз — женское имя.
 Нара — богословское понятие в кашмирском шиваизме.
 Нара, или Наира —армянское женское имя.